﻿

Сражение у Албро́льоса — битва между испано-португальским и голландским флотами, состоявшаяся 10 августа 1631 года у берегов Баии в Бразилии в рамках голландско-португальской войны. Шестичасовой морской бой завершился победой испано-португальского флота под командованием адмирала Окендо.

Предыстория 
5 мая 1631 года испанский адмирал Окендо отбыл из Лиссабона с флотом из 20 кораблей. Он вез подкрепления в Параибу, Пернамбуку и Баию. На обратном пути в Португалию он должен был сопровождать корабли, груженные сахаром, вдоль берегов Баии. Как только голландцам стало известно о прибытии испанского флота, они послали флот под командованием Адриана Патера в тот регион. Наконец, 12 сентября два флота встретились в районе рифов.

Силы сторон 
Флот Де Окендо, покинувший бухту Тодуз-ус-Сантус, включал в себя:
 испанские корабли:
 44-пушечный 900-тонный флагман Santiago de Oliste
 28-пушечный 700-тонный вице-флагман San Antonio
 30-пушечный Nuestra Señora de la Concepción
 28-пушечный Nuestra Señora del Buen Suceso
 26-пушечный Nuestra Señora de la Anunciada
 24-пушечный San Carlos
 22-пушечный San Buenaventura
 20-пушечный San Blas
 20-пушечный San Francisco
 20-пушечный San Pedro
 18-пушечный San Bartolomé
 18-пушечный San Martín
 10-пушечный реквизированный французский пинас Lion Doré, переименованный в San Antonio
 8-пушечный реквизированный французский пинас Saint Pierre, переименованный в San Pedro
 португальские корабли:
 28-пушечный São Jorge
 20-пушечный Santiago
 19-пушечный São João Baptista
 18-пушечный Nossa Senhora dos Prazeres (Maior)
 18-пушечный Nossa Senhora dos Prazeres (Menor)
 невооружённый Nossa Senhora da Boa Nova
 невооружённый Nossa Senhora do Rozário
 невооружённый Santo António
 невооружённый Santa Cruz
 невооружённый São Jerónimo
Флот защищал 10 невооружённых каравелл, перевозивших 1200 солдат-неаполитанцев, предназначенных для усиления гарнизонов Параибы, и 20 торговых судов с сахаром. Корабли проходили в близости от рифов Алброльос, (в 200 милях от побережья Бразилии, около 18 градусов южной широты), когда вечером 11 сентября были замечены голландским флотом адмирала Патера.

Голландский флот включал:
 46-пушечный 1000-тонный флагман Prins Willem
 50-пушечный 800-тонный вице-флагман Geunieerde Provintien
 38-пушечный Provincie Ultrecht
 34-пушечный Walcheren
 32-пушечный Griffoen
 32-пушечный Groeningen
 30-пушечный Холландия
 30-пушечный Oliphant
 28-пушечный Amersfoort
 28-пушечный Goeree
 26-пушечный Mercurius
 24-пушечный Dordrecht
 22-пушечный Medemblik
 20-пушечный Fortuijn
 20-пушечный Wapen Van Hoorn
 14-пушечный Niew Nederlandt.

Битва 
С рассветом голландский адмирал вызвал своих капитанов для инструкций, после чего они выпили пива за успех сражения. Патер сформировал свой флот в две линии и использовал северо-восточный бриз, чтобы сблизиться с флотом противника. 17 испанских и португальских галеонов встали в порядок полумесяца между врагом и конвоя, Anunciada, Buenaventura, San Carlos и San Bartolomé располагались кормой к противнику. Бой начался около полудня, когда испанский San Antonio вице-адмирала де Валесильи открыл огонь по Thijssen и Geunieerde Provintien. Приблизительно 15 минут спустя флагман де Окендо и четыре других галеона открыли огонь по флагману Патера. Противники сблизились, порядки смешались, и бой перешёл в тесную «сцепку» судов. обстреливающих друг друга. Самый маленький португальский галеон Nossa Senhora dos Prazeres капитана Косме Коуту де Барбозы пытался поддержать огнём Santiago de Oliste, но попал под перекрестный огонь голландских Prins Willem и Walcheren и затонул. Его место в строю занял гораздо более мощный Concepción капитана Хуана де Прадо.

В конце концов, около 4:00 после полудня удачные выстрел с Santiago de Oliste вызвал пожар на борту Prins Willem. Испанский адмирал приказал сблизиться с ним и стрелять из мушкетов по голландскому экипажу, чтобы помешать ему потушить пожар. Пламя разгоралось, и Prins Willem пошёл ко дну вместе с адмиралом Патером. Испанский вице-флагман San Antonio к тому времени также загорелся и был оставлен экипажем, а его голландский противник Provincie Ultrecht затонул.

Остальные голландские суда стали выходить из боя, переходя на стрельбу с дальней дистанции. Испанцы ответили тем же.

Последствия 
День закончился испанской победой, хотя их потери оказались большими, чем у противника. Тем не менее голландцы не стали возобновлять сражение на следующий день и предпочли удалиться обратно в Ресифи для ремонта.

Де Окендо тем временем доставил подкрепления по назначению и сопроводил суда с сахаром в Европу. Голландский гарнизон в Пернамбуку впоследствии был эвакуирован и перемещен в Ресифи для усиления обороны города.

Примечания

Литература 
 Wilson, Peter. The Thirty Years War: Europe’s Tragedy Belknap Press of Harvard University Press; 1st Edition (2009) ISBN 0-674-03634-4
 David F. Marley Wars of the Americas: A Chronology of Armed Conflict in the New World, 1492 to the Present ABC-CLIO(1998) ISBN 0-87436-837-5

Сражения по алфавиту
Сражения голландско-португальской войны
Морские сражения Нидерландов
Морские сражения Португалии
Сражения в Атлантическом океане
Морские сражения XVII века
Сражения 1631 года